Исмаэль Честер Диалло (), ; 29 января 1997, Сегела, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский футболист, защитник клуба «Аяччо». Участник летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Клубная карьера 
Диалло начал профессиональную карьеру во французской «Бастии». 2 января 2016 года в поединке Кубка Франции против «Седана» Исмаэль дебютировал за основной состав. Летом 2018 года Диалло перешёл в «Аяччо». Для получения игровой практики Исмаэль начал выступать за дублирующий состав. 26 апреля 2019 года в матче против «Нанси» он дебютировал в Лиге 2 за основной состав. 5 января 2021 года в поединке против «Пау» Исмаэль забил свой первый гол за «Аяччо».

Международная карьера 
В 2021 году Диалло в составе олимпийской сборной Кот-д’Ивуара принял участие в Олимпийских играх в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команду Саудовской Аравии, Бразилии, Германии и Испании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Аяччо»

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки олимпийской сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Аяччо»